

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Według TERYT jest ich 25, w tym 5 podstawowych
 Czekaj – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów
 Czekaj – przysiółek wsi Zakrzew w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb 
 Czekaj – część wsi Glina w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca
 Czekaj – część wsi Wielka Wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew
 Czekaj – część wsi Lipiny w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska 
 Czekaj – część wsi Wola Szczucińska w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin 
 Czekaj – część wsi Bibice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki
 Czekaj – część wsi Bosutów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki 
 Czekaj – część wsi Węgrzce w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki 
 Czekaj – część wsi Sułów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice 
 Czekaj – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy 
 Czekaj – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów 
 Czekaj – część wsi Kórnica w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Krapkowice
 Czekaj – część wsi Jasionów w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów
 Czekaj – część wsi Szebnie w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło
 Czekaj – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Osiek Jasielski 
 Czekaj – część wsi Moderówka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Czekaj – część wsi Albigowa w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut
 Czekaj – część wsi Skrzyszów w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ostrów
 Czekaj – część wsi Bratkowice w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Czekaj – część wsi Olchowa w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zagórz
 Czekaj – część wsi Wrzawy w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce
 Czekaj – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Czekaj – część wsi Łężyce w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie

Inne 
 Czekaj – prawy dopływ rzeki Wisłok

Osoby noszące nazwisko Czekaj 
 Fryderyk Czekaj – polski dowódca wojskowy
 Jan Czekaj – polski ekonomista
 Józefa Czekaj-Tracz – odznaczona medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”
 Kazimierz Czekaj – samorządowiec
 Maria Osterwa-Czekaj – dziennikarka, działaczka społeczna
 Michał Czekaj – polski piłkarz
 Sebastian Czekaj – polski raper znany również jako White 2115

Zobacz też 
 Czekaj Pniowski
 Nowy Czekaj
 Stary Czekaj